Abundantia puede hacer referencia a:

 Abundantia, diosa romana.
 (151) Abundantia, un asteroide del cinturón de asteroides.